Trolla (Estland), een plaats in Estland, gemeente Rõuge
 Trolla (Noorwegen), een plaats in Noorwegen, gemeente Trondheim
 Trolla (berg), een berg in Noorwegen